Robur (von lat. robur: Stärke) steht für folgende Begriffe:

 einen Roman von Jules Verne, siehe Robur der Eroberer
 einen Film von William Witney, siehe Robur, der Herr der sieben Kontinente
 einen Kraftfahrzeughersteller, siehe Robur-Werke
 eine auch kurz LO/LD (Ello) genannte in den Robur-Werken gefertigte Kraftfahrzeugreihe, siehe Robur (LKW)
 Robur 8, Sportwagen-Prototyp aus Frankreich
 eine römische Festung in der Nähe von Basel, siehe Robur (Helvetien)
 Name der polnisch-oberschlesischen Kohlenhandelsgesellschaft Robur von 1921 bis 1951
 Name der Schiffe der ehemaligen polnischen Reederei Polskarob

Siehe auch:
 Quercus robur, lateinischer Name der Stieleiche